U 1. HRL 2005./06., najvišem rangu hrvatskog rukometnog prvenstva je sudjelovalo 16 momčadi, a prvakom je opet postala momčad Zagreba.

Tablice i rezultati

Prvi dio prvenstva

Grupa A

Grupa B

Drugi dio prvenstva

Liga 6 za prvaka 
Međusobni rezultati iz prvog dijela se prenose, te klubovi odigraju još dvije utakmice s momčadima iz iste skupine, te po četiri s momčadima iz druge skupine prvog dijela prvenstva (ukupno 16 kola, u tablici rezultati iz 20 utakmica).

Liga 10 za plasman 
Liga za razigravanje od 7. do 16. mjesta u prvenstvu.

Izvori 
 Jurica Gizdić: "RK Solin - 50 godina rukometa u Solinu", Solin, 2006., str. 120-122
 RK Zamet - B grupa 
 RK Zamet - liga za prvaka

Poveznice 
 2. HRL 2005./06.
 3. HRL 2005./06.
 4. rang hrvatskog rukometnog prvenstva 2005./06.

2005-06
m-1